

Пічеурське сільське поселення — сільське поселення, Павловський район, Ульяновська область
 Пічеурське сільське поселення — сільське поселення, Чамзінський район, Мордовія